Сен-Мори́с-ла-Клуе́р, Сен-Моріс-ла-Клуер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 24 км на південь від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 489 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1264,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Морис-ла-Клуер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Морис-ла-Клуер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна